Ceiba 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ceiba 1ra. Sección, Cunduacán, ort, Tabasco, 
 Ceiba 1ra. Sección, Tacotalpa, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar